Кисляково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кисляково — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Кисляково — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Кисляково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Кисляково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Кисляково — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Кисляково — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Кисляково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Кисляково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Кисляково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Кисляково — деревня в Фировском районе Тверской области.